Tisová kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tisová (okres Tachov)
 Tisová (okres Ústí nad Orlicí)